

Patronyme 

 André Chazal (1796-1860), graveur français
 André Camille Chazal, (1875-1939), député français
 Antoine Chazal, (1793-1854), peintre français
 Antoine Toussaint de Chazal (1770-1822) colon français établi à l'île Maurice.
 Astrid Chazal, (née en 1989), footballeuse française
 Camille Chazal , (1825-1875) peintre fils d'Antoine Chazal
 Claire Chazal (née en 1956), journaliste française, présentatrice du journal télévisé
 Denise de Chazal (1887-1971), femme politique mauricienne
 Jean-Claude Chazal, (né en 1944), homme politique français
 Jean-Pierre Chazal, (1766-1840), personnalité de la Révolution française
 Leopoldo De Chazal, (né en 1975), joueur argentin de rugby
 Malcolm de Chazal, (1902-1981), écrivain et peintre
 Philippe Chazal (né en 1952), dirigeant français de télévision
 Pierre Chazal (né en 1977), écrivain, compositeur et  parolier français
 Pierre Emmanuel Félix Chazal (1808-1892), militaire et homme politique belge
 Robert Chazal (1912-2002), critique de cinéma français
 Renaud Chazal de Mauriac, président de la cour d'appel de Paris

Odonyme 

 Avenue Chazal à Schaerbeek en Belgique.

Autres 
 Acronyme en hébreu de Chachameinu Zichronam Livracha, חכמינו זכרונם לברכה.
Patronyme belge
Patronyme français